Common Intermediate Format – format nagrywania wideokonferencji
 Crystallographic Information File – format pliku służący do zapisu danych krystalograficznych